The Fortune Hunter – film del 1914 diretto da Barry O'Neil
The Fortune Hunter – film del 1920 diretto da Tom Terriss
The Fortune Hunter – film del 1927 diretto da Charles Reisner